Kirchmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kirchmayr (1935–2016), österreichischer Physiker
 Helena Kirchmayr (* 1982), oberösterreichische Politikerin (ÖVP) und Universitätsangestellte
 Julia Kirchmayr-Gosteli (* 1967), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Klaus Kirchmayr (* 1963), Schweizer Politiker (Grüne)
 Jan Kirchmayr (* 1993), Schweizer Politiker (SP)
 Mercè Picó-Kirchmayr (* 1942), spanisch-österreichische Malerin und Kunstpädagogin
 Sabine Kirchmayr-Schliesselberger (* 1967), österreichische Rechtswissenschafterin
 Susanne Kirchmayr (* 1965), österreichische Musikproduzentin und Techno-DJ, bekannt unter dem Pseudonym Electric Indigo
 Toni Kirchmayr (Anton Kirchmeyr; 1887–1965), österreichischer Maler und Restaurator
 Wolfgang Kirchmayr (* 1943), österreichischer Graveur, Bildhauer und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Kirchmayr-Haus
 Kirchmair
 Kirchmaier
 Kirchmeyer